Franciaország
Ligny-lès-Aire, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Ligny-en-Barrois, település Franciaországban, Meuse megyében
Ligny-en-Brionnais, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Ligny-en-Cambrésis, település Franciaországban, Nord megyében
Ligny-sur-Canche, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Ligny-le-Châtel, település Franciaországban, Yonne megyében
Ligny-Saint-Flochel, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Ligny-le-Ribault, település Franciaországban, Loioret megyében
Ligny-Thilloy, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében